le graffiti est une inscription réalisée sur un support qui n'a pas été prévu pour cet usage
 Graffiti est le logiciel de reconnaissance de caractères de Palm OS
 Graffiti est le nom générique d'émissions de télévision françaises consacrées à l'histoire et à la culture populaire (notamment musicale). Réalisées par Gérard Jourd'hui, à base d'interviews et d'images d'archives, elles se regroupent par séries, une pour chaque décennie : Graffiti 50, Graffiti 60, Graffiti 70, Graffiti 80 et Graffiti 90
 Graffiti est une série télévisée québécoise diffusée en 1992.
 Graffiti est un recueil de manga d'Izumi Matsumoto (1996).
 Graffiti est un album du chanteur américain Chris Brown (2009).